Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1971/72 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an und belegte am Saisonende den letzten Platz. Wegen der Verwicklung der Arminia in den Bundesliga-Skandal entschied das DFB-Bundesgericht am 15. April 1972, dass alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet werden und dass die Bielefelder danach mit null Punkten an das Tabellenende gesetzt werde. Im DFB-Pokal 1971/72 scheiterte die Arminia in der 1. Runde. Jan Notermans, der am 28. Januar 1972 das Traineramt übernahm, wurde zum ersten niederländischen Trainer der Bundesligageschichte.

Personalien

Kader 

Der Name des Mannschaftskapitäns ist nicht bekannt.

Transfers zur Saison 1971/72

Funktionäre und Trainer Saison 1971/72

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Bis auf das Endspiel wurde der DFB-Pokal in dieser Saison mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Statistiken

Spielerstatistiken 
Daten über vergebene Gelbe Karten liegen nicht vor.

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 296.701 Zuschauer, was einem Schnitt von 17.453 entspricht. Damit belegte Arminia Bielefeld Platz 16 in der Zuschauertabelle. Den Zuschauerrekord gab mit 32.000 gegen den Hamburger SV, während nur 6200 Zuschauer das Spiel gegen Eintracht Braunschweig sehen wollten.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Bundesliga-Chronik 1971/1972 des DSFS (PDF)

Bielefeld, Arminia
1971 72